Перо Пейич (; 28 ноября 1982, Макарска, СР Хорватия, СФРЮ) — хорватский футболист, нападающий.

Биография 
Играл за хорватский клуб «Славен Белупо» и албанское «Динамо». В сезоне 2008/09 выступал за австрийский «Капфенберг». Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Албании в составе «Скендербеу» и «Кукеси».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте hnl-statistika.com
 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu
 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Кроация» Сесвете
Игроки ФК «Славен Белупо»
Игроки ФК «Динамо» Тирана
Игроки ФК «Капфенберг»
Игроки ФК «Тирана»
Игроки ФК «Аль-Фейсали» Харма
Игроки ФК «Фламуртари»
Игроки ФК «Скендербеу»
Игроки ФК «Кукеси»
Игроки ФК «Эстегляль»